Анастасия Ивановна Чудная (20 января 1928 - ?) – новатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1966).

С 1952 года доярка экспериментальной базы НИИ животноводства «Красный водопад» (Орджоникидзевский район Ташкентской области).

В 1957 году первая в хозяйстве стала работать на доильной площадке Тандем-10. В 1966 году от каждой из закрепленных за ней 165 коров надоила по 3450 кг молока.
В 1981 году от каждой из 175 коров надоила по 5030 кг молока – всего 865 тонн. В 1982 году установила рекорд СССР по валовому надою – 883 тонны (по 5135 килограммов от каждой из 172 коров).

Обучила передовым методам работы сотни доярок Ташкентской области.

Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 6 и 7 созывов.

Член КПСС с 1962 года. В 1971-1976 член ЦК Компартии Узбекистана.

Герой Социалистического Труда (1966). Лауреат Государственной премии СССР (1976). Награждена орденом Ленина и двумя орденами Трудового красного Знамени.

Автор статей по машинному доению коров и автобиографической книги «Молочная река».

Источники 
 Сельскохозяйственная энциклопедия, том 6, 1975.
 Журнал "Крестьянка" № 6 1983 г. http://how-much.net/publ/chudnaja/1-1-0-113
 ОЛ76  

Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Члены ЦК КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Доярки